Fréville kan syfta på:

Personer 
 Anne-François-Joachim Fréville (1749–1832), fransk lärd
 Henri Fréville (1905–1987), fransk historiker
 Jean Fréville (1895–1971), fransk journalist 
 Charles-Ernest de Fréville de Lorme (1811–1855), fransk historiker

Platser 
 Fréville, Seine-Maritime, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Fréville, Vosges, fransk kommun i departementet Vosges
 Fréville-du-Gâtinais, fransk kommun i departementet Loiret